Аванто́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 10 км на північ від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 705 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1870,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Авантон на сайті французького Національного інституту географії
 Авантон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [  Розташування муніципалітету Авантон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна